Miasta w USA:
 Alleghany – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sierra
Gminy w USA:
 Alleghany (ang. Alleghany Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
 Alleghany (ang. Alleghany Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Alleghany (ang. Alleghany County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Alleghany (ang. Alleghany County) – w stanie Wirginia